La Plus Belle Fille du monde – film del 1938 diretto da Dimitri Kirsanoff
La Plus Belle Fille du monde – film del 1951 diretto da Christian Stengel
La Plus Belle Fille du monde – cortometraggio del 2007 diretto da Stephane Couston